Боус — фамилия. Известные носители:
 Боус, Джером (?-1616) — английский посол в России.
 Боус, Кристофер (р.1984) — британский певец и музыкант-мультиинструменталист.